Kuznetsóvskaia (Vólogda), localitat de la província de Vólgoda, a Rússia
 Kuznetsóvskaia (Komi), localitat de la república de Komi, a Rússia